Атонго де Ариба има више значења:

 Атонго де Ариба (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Атонго де Ариба (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику